Арнольд — древнегерманское имя собственное, в переводе означает «Орлиная сила» (от германск. arn — «орёл», и wald — «власть, сила»). В новое и новейшее время также стало фамилией.

Носители имени 
 Арнольд (Арнул) Суассонский, или Арнольд, или Арнульф из Ауденбюрга (ок. 1040—1087) — святой католической церкви, покровитель сборщиков хмеля и бельгийских пивоваров.
 Арнольд (ок. 1150—1209) — граф Альтены и Хевеля, фогт Вердена, с 1200 года первый граф Изенберга.
 Арнольд (ум. ок. 1055) — маркграф Карантанской марки (Штирии)
 Арнольд I (ум. ок. 1147) — граф Клеве с 1119 года.
 Арнольд I (ум. 1148) — граф Лауренбурга.
 Арнольд Брешианский (XII век) — итальянский религиозный и общественный деятель.
 Арнольд Любекский (ум. 1212) — немецкий хронист, монах-бенедиктинец.
 Арнольд Кведлинбургский (ок. 1229—1270) — немецкий хронист, монах-премонстрант.
 Арнольд Фиц-Тедмар (1201—1274) — лондонский хронист немецкого происхождения.
 Арнольд Гальденский (), или Мельхтальский (; XIII — нач. XIV веков) — один из трёх конфедератов (), легендарных отцов-основателей Швейцарского союза.
 Арнольд из Виллановы (XIV век) — врач и алхимик.
 Арнольд фон Винкельрид (ум. 1386) — легендарный швейцарский народный герой.
 Арнольд фон Фитингхоф (ум. 1364) — магистр Ливонского ордена.
 Шварценеггер, Арнольд (род. 1947) — американский актёр и культурист австрийского происхождения, 38-й губернатор Калифорнии.

Носители фамилии 
 Арнольд, Александр (род. 1992) — британский актёр.
 Арнольд, Арнольд Григорьевич (Барский, 1897—1969) — советский актёр, сценарист и режиссёр.
 Арнольд, Бенедикт (1741—1801) — американский герой Войны за независимость США, позже предавший свою страну и уехавший в Англию.
 Арнольд, Бонни (род. 1955) — американский продюсер.
 Арнольд, Валентин Вольфридович (Валентин Васильевич Васильев; 1894—1941) — фигурант Второго Московского процесса.
 Арнольд, Вальтер (1909—1979) — восточно-германский скульптор, действительный член Академии искусств ГДР.
 Арнольд, Виталий Дмитриевич (1968—2017) — российский математик и педагог.
 
 
 
 Арнольд, Готфрид (1665—1714) — историк протестантской церкви.
 Арнольд, Грэм (род. 1963) — австралийский футболист и футбольный тренер.
 Арнольд, Дана (род. 1961) — британский искусствовед и историк архитектуры.
 Арнольд, Джеймс (1923—2012) — американский учёный-химик.
 Арнольд, Джек (1916—1992) — американский кинорежиссёр.
 Арнольд, Дональд (род. 1935) — канадский гребец.
 Арнольд, Доротея (род. 1935) — немецкий учёный-египтолог.
 Арнольд, Дороти (1884—?) — американская светская львица, пропавшая без вести в 1910 году.
 Арнольд, Дэвид (род. 1962) — британский кинокомпозитор.
 Арнольд, Ева (1912—2012) — американский фотожурналист и первая женщина — член Magnum Photos.
 
 Арнольд, Игорь Владимирович (1900—1948) — советский математик и педагог, член-корреспондент АПН РСФСР.
 
 Арнольд, Ирина Владимировна (1908—2010) — российский лингвист.
 Арнольд, Йозеф (1916—1995) — чехословацкий военный и фармацевт.
 Арнольд, Карл Иванович (1775—1845) — основоположник и теоретик современной системы бухгалтерского учёта.
 Арнольд, Карл (1883—1953) — немецкий художник-карикатурист и график.
  (1901—1958) — немецкий политик, первый президент бундесрата.
 Арнольд, Карл — разработчик первого плана электрификации города Томска, см. статью Томская ТЭЦ-1 (1896)
 Арнольд Кер, Лукас (род. 1974) — аргентинский теннисист.
 Арнольд, Люк (род. 1984) — австралийский актёр.
 Арнольд, Максимилиан (род. 1994) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Вольфсбург».
 Арнольд, Максимилиан Юрьевич (1838—1897) — российский архитектор.
 Арнольд, Малкольм (1921―2006) ― британский композитор, трубач, дирижёр.
 
 Арнольд, Микулаш — богослов XVII века.
 Арнольд, Мэтью (1822—1888) — английский поэт и культуролог.
 
 Арнольд, Ремо (род. 1997) — швейцарский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 
 Арнольд, Роберт Франц (1872 — ?) — австрийский писатель, приват-доцент Венского университета.
 Арнольд, Сандра — швейцарская кёрлингистка.
 Арнольд, Теодор (1683—1771) — немецкий переводчик Корана.
 Арнольд, Тичина (род. 1969) — американская актриса и певица.
 Арнольд, Том (род. 1959) — американский киноактёр, сценарист, продюсер, комик.
 Арнольд, Томас (1795—1842) — английский педагог; автор «History of Rome».
 Арнольд, Томас Уолкер (1864—1930) — британский востоковед, исламовед, редактор «Энциклопедии ислама».
 Арнольд, Уильям Говард (1901—1976) — американский генерал времён Второй мировой войны.
 Арнольд, Фердинанд (1828—1901) — немецкий ботаник.
 Арнольд, Фёдор Карлович (1819—1902) — русский учёный, лесовод.
 Арнольд, Фридрих (1803—1890) — немецкий анатом и физиолог.
 Арнольд, Фрэнсис (род. 1956) — американская учёная и инженер, лауреатка Нобелевской премии по химии 2018 года, внучка генерала Уильяма Арнольда.
 Арнольд, Христиан Фридрих (1823 — ?) — саксонский архитектор.
 Арнольд, Христоф (1650—1695) — немецкий астроном.
 Арнольд, Христофор Фридрих Вильгельм (1826—1883) — немецкий юрист, профессор права.
 Арнольд, Чак (1926—1997) — американский автогонщик.
 Арнольд, Эдвард (1890—1956) — американский актёр,
 Арнольд, Эдвин (1831—1904) — английский журналист и поэт.
 Арнольд, Эдвин Лестер (1854—1935) — английский журналист и писатель.
 Арнольд, Эдди (1918—2008) — американский кантри-певец и музыкант, телеведущий, актёр.
 Арнольд, Эмиль (1897—1974} — деятель швейцарского социалистического и коммунистического движения.
 Арнольд, Эммануил (1800—1869) — чешский политический деятель, публицист и журналист.
 Арнольд, Юлиус (1835 — ?) — немецкий анатом, профессор.
 Арнольд, Юрий Карлович (1811—1898) — русский композитор и музыкальный теоретик.
 Арнольд Ш. (Arnold Ch.) — канадский плодовод, оригинатор сорта яблони 'Онтарио'.

Двойная фамилия 
 Александер-Арнольд, Трент (род. 1998) — английский футболист.
 Метцлер-Арнольд, Рут (род. 1964) — швейцарский политик.

Другое 
 Арнольд — древний ударный кратер в северо-северо-восточной части видимой стороны Луны.
 Арнольд — немецкий хутор, существовавший в Медвеженском уезде Ставропольской губернии.

См. также 
 Арнольды — дворянский род
 Арнольди
 Арнолд
 Арнальд

Примечания